Casco-Klasse ist der Name folgender US-amerikanischen Schiffsklassen:

 Casco-Klasse (1864), Monitorklasse im Sezessionskrieg
 Casco-Klasse, Wetterbeobachtungsstationen der Coast Guard, früher Barnegat-Klasse